Kühns ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Karl Kühns (1868–1930), deutscher Sänger, Schauspieler und Regisseur
 Bernhard Kühns (1682–1729/1730), deutscher Pädagoge, Kantor und evangelischer Pfarrer
 Emil Kühns (* 1866), deutscher Musiker, Komponist, Chorleiter und Konservatoriumsdirektor
 Friedrich Julius Kühns (1830–1869), deutscher Jurist
 Friedrich Kühns (1862–1925), deutscher Theaterschauspieler

 Kurt Kühns (1868–1942), deutscher Schriftsteller
 Volkmar Kühns (1832–1905), deutscher Schauspieler